Markku Allan Alén [] (* 15. Februar 1951 in Helsinki) ist ein ehemaliger finnischer Rallyefahrer.

Karriere 

Aléns Karriere begann 1969 am Steuer eines Renault 8 Gordini. Er klassierte sich bei der 1000-Seen-Rallye auf dem neunten Rang.

1974 und 1975 fuhr Alén mit dem Fiat 124 Abarth Rally mehrere Podestplätze heraus. Im Jahr 1975 gewann er mit der Rallye Portugal den ersten Rallye-Weltmeisterschaftslauf.

1977 gewann er mit Fiat zum ersten Mal die Rallye-Weltmeisterschaft der Hersteller.

Alén war im Jahr 1978, ein Jahr vor der Einführung der offiziellen Rallye-Weltmeisterschaft für Fahrer, inoffizieller Weltmeister geworden. Von 1978 bis 1980 gewann er dreimal hintereinander die Rallye Finnland und nochmals zwei Mal 1987 und 1988. Sein erfolgreichstes Karrierejahr 1987 brachte ihm Siege bei der Rallye Schweden und der Rallye Griechenland. Sein langjähriger Beifahrer war, bis auf wenige Ausnahmen, Ilkka Kivimäki.

1995 fuhr Alén in der ITC/DTM für Alfa Romeo einige Läufe. Allerdings ohne nennenswerte Erfolge. Bei der Trophée Andros war er 1996 und 1997 am Start. Darüber hinaus nahm er wiederholt an der Rallye Dakar teil. Zusammen mit seinem Rallye-Kollegen Juha Kankkunen bestritt Alén im Jahr 2004 die Läufe zur finnischen Rallycross-Meisterschaft mit einem BMW M3 und er wurde am Ende vor Kankkunen Vizemeister.

Zu seinem 50. Geburtstag, im Jahr 2001, trat Markku Alén nochmals zur Rallye Finnland an. Mit einem Ford Focus WRC belegte er den 16. Rang. Dies war der letzte Rallye-Weltmeisterschaftslauf den er bestritt.

Im März 2010 stellte Luca di Montezemolo Alén als Ferrari-Testfahrer ein. Er machte, unter anderem, Schnee-Tests mit einem Ferrari 458 Italia.

Persönliches 
Der finnische Nachwuchs-Rallyefahrer Anton Alén ist der Sohn von Markku Alén.

Klassifikationen

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC 

Der erste offizielle Fahrerweltmeistertitel wurde 1979 vergeben.

Le-Mans-Ergebnis

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Finnland)
DTM-Rennfahrer
Rallye Raid
Rallycross-Fahrer
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Finne
Geboren 1951
Mann
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Rennfahrer (Finnland)